Коломиец, Анатолий:
 Коломиец, Анатолий Анатольевич (род. 1976)  — украинский футболист, полузащитник.
 Коломиец, Анатолий Афанасьевич (1918—1997) — украинский советский композитор, педагог.